Psí život může být:
 psí život – přenesené označení pro těžký život
 Psí život (film, 1918), němý film režiséra Charlieho Chaplina
 Psí život (film, 1950), komediální film režiséra Maria Monicelliho a Stefana Vanziny
 Psí život (film, 1995), fantasticko-dramatický film režiséra Carla Carlei
 Psí život (Simpsonovi), díl seriálu Simpsonovi režiséra Matthewa Faughnana